Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1989, classée en catégorie Tier V, se dispute du  au .

Patty Fendick remporte le simple dames. En finale, elle bat Belinda Cordwell, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Patty Fendick et Jill Hetherington.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1989 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1989
Auckland
1989 en Nouvelle-Zélande
Tennis en janvier 1989
Tennis en février 1989